D87 peut faire référence à plusieurs navires :
 HMS Cairo (D87), un croiseur léger de la classe C de la Royal Navy ;
 HMS Isis (D87), un destroyer de la classe I de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres